OVZ bezeichnet:
 Oberbergische Volkszeitung, eine Lokalausgabe der Kölnischen Rundschau
 Omnibus Vermittlungs Zentrale Heidelberg GmbH, seit 1980 Koordination von Reisebusbewegungen in Europa
 Osterländer Volkszeitung, eine Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung
 Ortsverzeichnis (Österreich), amtliches Verzeichnis der Orte des Österreichischen Statistischen Zentralamtes (STAT, ehem. ÖSTAT)

OVZ